Les zones de protection spéciale (ZPS) sont créées en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus connue sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages. 

La détermination de ces zones de protection spéciale s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO (zones importantes pour la conservation des oiseaux).

Description 

Leur désignation doit s’accompagner de mesures effectives de gestion et de protection pour répondre aux objectifs de conservation qui sont ceux de la directive. Ces mesures peuvent être de type réglementaire ou contractuel et communiquées à l'Europe (pour les statistiques via le réseau EIONET).

Les ZPS sont intégrées au réseau européen de sites écologiques appelé Natura 2000.

Équivalent anglais :  pour .

Bilan de la désignation des sites en Europe 
En décembre 2018, l'Union européenne comptait  (ZPS) pour une superficie totale de , dont  de surface terrestre et  de surface marine, représentant 12.5 % de son territoire.

Allemagne 
En décembre 2018, l'Allemagne comptait 742 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Autriche 
En décembre 2018, l'Autriche comptait 99 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Belgique 
En décembre 2018, la Belgique comptait 255 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de

Bulgarie 
En décembre 2018, la Bulgarie comptait 119 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Croatie 
En décembre 2018, la Croatie comptait 38 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Chypre 
En décembre 2018, Chypre comptait 30 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Danemark 
En décembre 2018, le Danemark comptait 124 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Espagne 
En décembre 2018, l'Espagne comptait 647 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Estonie 
En décembre 2018, l'Estonie comptait 66 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Finlande 
En décembre 2018, la Finlande comptait 470 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

France 
En décembre 2018, la France comptait 402 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Grèce 
En décembre 2018, la Grèce comptait 207 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Hongrie 
En décembre 2018, la Hongrie comptait 56 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Irlande 
En décembre 2018, l'Irlande comptait 165 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Italie 
En décembre 2018, l'Italie comptait 613 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Lettonie 
En décembre 2018, la Lettonie comptait 98 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Lituanie 
En décembre 2018, la Lituanie comptait 84 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Luxembourg 
En décembre 2018, le Luxembourg comptait 18 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Malte 
En décembre 2018, Malte comptait 21 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Pays-Bas 
En décembre 2018, les Pays-Bas comptait 77 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Pologne 
En décembre 2018, la Pologne comptait 145 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Portugal 
En décembre 2018, le Portugal comptait 62 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

République tchèque 
En décembre 2018, la République tchèque comptait 41 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Roumanie 
En décembre 2018, la Roumanie comptait 41 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Royaume-Uni 
En décembre 2018, le Royaume-Uni comptait 276 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Slovaquie 
En décembre 2018, la Slovaquie comptait 41 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Slovénie 
En décembre 2018, la Slovénie comptait 31 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Suède 
En décembre 2018, la Suède comptait 548 zones de protection spéciale (ZPS) sur une superficie de .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

Zone spéciale de conservation
Réseau Natura 2000
Zone importante pour la conservation des oiseaux
Directive habitats

Liens externes 

Site officiel Natura 2000 du ministère français de l'Écologie et du Développement durable.
Cartographie française des Zones de protection spéciale (directive Oiseaux) et des Sites d'intérêt communautaire (directive Habitats) formant le réseau Natura 2000 sur le littoral métropolitain.

Cartographie 

Droit de l'Union européenne
Protection des oiseaux
Natura 2000
 
1979 dans la Communauté économique européenne